Gröger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 A.Gröger
 Frieder Gröger